Влади́мир Шереме́тьев:
 Шереметев, Владимир Алексеевич (1847—1893) — флигель-адъютант, командир императорского конвоя.
 Шереметев, Владимир Петрович (1668—1737) — киевский губернатор (1731—1736).